Няня — профессия человека, в обязанности которого входит уход за  детьми; также специальность в детском саду, человек, которому, наряду с воспитательницей, доверена забота о детсадовской группе.
 Няня — блюдо из баранины (фаршированный бараний желудок).
 Няня — провинция Буркина-Фасо.
 «Няня» — американский телесериал, выходивший в 1993—1999 годах.
 «Няня» — название нескольких фильмов.
 «Лукоморье. Няня» — российский рисованный мультфильм 2000 года.

См. также 
 Няньки (фильм)